Challenge Cup 2008-2009 – torneo di pallavolo femminile
 Challenge Cup 2008-2009 – torneo di pallavolo maschile